Doux (champagne)
 Doux (rivier)

 Doux (Ardennes)
 Doux (Deux-Sèvres)